Sylvain Cambreling
 Frédérique Cambreling